Крупац може бити:

 Крупац (Бела Паланка), насеље у општини Бела Паланка у Пиротском округу, Република Србија
 Крупац (Пирот), насеље у општини Пирот, Република Србија
 Крупац (Источно Сарајево), насељено место у општини Источна Илиџа, град Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
 Крупац (Илиџа), насељено место у општини Илиџа, Федерација БиХ, БиХ
 Крупац (Коњиц), насељено место у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ
 Горњи Крупац, насеље у општини Алексинац у Нишавском округу, Република Србија
 Доњи Крупац, насеље у општини Алексинац у Нишавском округу, Република Србија
 Крупац (језеро)